Battaglia di Megiddo (XV secolo a.C.), tra gli Egizi di Tutmosis III e una vasta coalizione cananita
 Battaglia di Megiddo (609 a.C.), tra Egizi e Giudei
 Battaglia di Megiddo (1918), tra le forze dell'Impero britannico e di quello dell'Impero ottomano

Alcune tradizioni cristiane si attendono una futura battaglia ad Armageddon, interpretabile come la versione greca di Har Megido (Ebraico per "Monte Megiddo").